Goduša est un toponyme qui peut désigner :
Goduša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Goduša, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.